L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Atlanta se déroule du 26 juillet au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Sebastian Korda et Tommy Paul, de l'Argentin Guido Pella, du Biélorusse Egor Gerasimov, du Bulgare Grigor Dimitrov et du Français Adrian Mannarino. Ils sont respectivement remplacés par Denis Kudla, Andreas Seppi, Kevin Anderson, Mackenzie McDonald, Yasutaka Uchiyama et Ričardas Berankis.

Lauréats 
L'Américain John Isner remporte le tournoi en battant en finale Brandon Nakashima. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  à Atlanta, le premier depuis deux ans.

En double, Reilly Opelka et Jannik Sinner décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Steve Johnson et Jordan Thompson. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2021
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en juillet 2021
Tennis en août 2021
Sport aux États-Unis en juillet 2021